

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 25-е Олимпийские игры. Введение в программу колесничного бега.
 Асархаддон разбил в Митилене войско своих братьев. Асархаддон начал восстановление Вавилона. Главный зодчий Арадаххешу возвёл главный зиккурат. Бегство главы вавилонских мятежников Набу-зер-китти-лишира, сына Мардук-апла-иддина. Наидмардука, другого сына Мардук-апла-иддина, Асархаддон сделал наместником Халдеи;
 Основание Халкидона (Калхедона).

Китай 
 14-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 Весной войска Ци, Чэнь и Цао напали на Сун (так как сунцы нарушили договор в Бэйсин), их войска подошли к столице, но затем ушли. Летом к союзникам присоединился Шань-бо (Шэнь-бо) из Чжоу (по данным Л. С. Васильева, на Сун напали 5 государств, причём Шань-бо он называет чжоуским послом, но в «Чуньцю» весной упомянуты лишь три, а пять объединились зимой; согласно же комментарию Монастырева, Шэнь-бо был луским послом, который заключил мир с сунцами и вернулся).
 чжэнский Ли-гун послал гонца заманить к себе в Ли сановника Фу Цзя, схватил его и потребовал от него помочь ему вернуться к власти (согласно «Цзо чжуань», Ли-гун вторгся в Чжэн и пленил Фу Ся в Далине).
 В 6 луне, в день цзя-цзы Фу Цзя убил князя Чжэн Чжэн-цзы и двух его сыновей, на престол вернулся Ту через 17 лет после своего бегства (Ли-гун, вторая эра правления 679—673). Вернувшись, Ли-гун заставил своего дядю Юаня (Юань Фаня) покончить с собой и казнил Фу Цзя.
 В 7 луне войско Чу захватило Си и напало на Цай (согласно комментаторам, завладело Цай).
 Зимой состоялся съезд князей в Цзюань (военный). Присутствовали князья Ци, Сун, Вэй, Чжэн и посол Чжоу Шань-бо.

См. также

Примечания